

Колодне — село Збаразького району Тернопільської області

Колодно — село в гміні Ґрудек Білостоцького повіту Підляського воєводства